Бромберг () — немецкая фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Бромберг, Артемий Григорьевич (1903—1966) — литератор, музейный работник.
 Бромберг, Давид Семёнович (1915—1998) — еврейский и русский поэт.
 Бромберг, Константин Леонидович (1939—2020) — советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РФ.
 Бромберг, Пит (1917—2001) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), нападающий, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1948 года.
 Бромберг, Шейла (1928—2021) — английская музыкант.
 Бромберг, Эвелина Давидовна (1904—1977) — советский учёный-медик.

Художественный персонаж 
 Бромберг, Айзек — персонаж Мира Полудня, историк науки и эрудит, автор гипотезы Бромберга, фигурирует в произведениях братьев Стругацких «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер».

Топоним 
 Бромберг — немецкое название города Быдгощ в Польше до 1946.
 Бромберг — административный округ в Пруссии.
 Бромберг — административный округ в рейхсгау Данциг — Западная Пруссия.
 Бромберг — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Бромберг — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

См. также 
 Брумберг
 Бромбергская резня

Примечания